

Luoghi 
 Argentina
Villa María – municipalità della Provincia di Córdoba
 Italia 
Villa Maria – villa di Livorno
Villa Maria – villa di Napoli
Villa Maria – villa di Olgiate Molgora

Altro  
 Gruppo Villa Maria